De 1. Amateurliga Südbaden 1950/51 was het eerste voetbalkampioenschap van de 1. Amateurliga Südbaden. De competitie fungeerde als derde klasse onder de II. Division. 

FC 08 Villingen werd kampioen en speelde tegen de kampioen van Nordbaden voor een plaats in de II. Division en verloor hier van ASV Feudenheim. De club nam wel nog deel aan het allereerste Duits amateurvoetbalkampioenschap deel. De club verloor in de voorronde van Karlsruher FV.

Eindstand 

Duits competitievoetbal 1950/51